Osoby o tym nazwisku:
 Jenő Kamuti – węgierski szermierz
 László Kamuti – węgierski szermierz